Chrysos () ist der Bei- oder Familienname folgender Personen:

 Dobromir Chrysos († nach 1202), bulgarischer Feudalherr
 Evangelos Chrysos (* 1938), griechischer Byzantinist